Баиссама Мохаммед Санко (; ) — гвинейский футболист, полузащитник национальной сборной Гвинеи.

Клубная карьера

Карьера в сборной

Достижения 
 Генгам
 Обладатель Кубка Франции: 2013/14
 Серебряный призёр Лиги 2: 2012/13

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого:23 матчей и 0 голов; 6 побед, 8 ничьих, 9 поражений.

Примечания 

Футболисты Гвинеи
Игроки сборной Гвинеи по футболу
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Неа Саламина»